Fráguas pode ser:

 Fráguas - freguesia no concelho de Rio Maior, Portugal
 Fráguas - freguesia no concelho de Vila Nova de Paiva, Portugal

Ver também
 San José de la Fragua

Desambiguação
Desambiguações de topônimos